Pays d'origine en droit commercial
 Pays d'origine en droit de l'asile et des réfugiés :
 Information sur les pays d'origine des demandeurs d'asile
 Pays d'origine sûr en droit de l'asile